Воробьёвский сельсовет (сельский совет) — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Российская Федераци 

 Воробьёвский сельсовет — Брянская область, Климовский район.
 Воробьёвский сельсовет — Вологодская область, Сокольский район.
 Воробьёвский сельсовет — Воронежская область, Воробьёвский район.
 Воробьёвский сельсовет — Калмыкия, Приютненский район.
 Воробьёвский сельсовет — Калужская область, Жуковский район.
 Воробьёвский сельсовет — Калужская область, Малоярославецкий район.
 Воробьёвский сельсовет — Кировская область, Советский район.
 Воробьёвский сельсовет — Курская область, Золотухинский район.
 Воробьёвский сельсовет — Курская область, Солнцевский район.
 Воробьёвский сельсовет — Липецкая область, Хлевенский район.
 Воробьёвский сельсовет — название Орешковского сельсовета Лотошинского района Московской области в 1924—1925 годах.
 Воробьёвский сельсовет — Новосибирская область, Венгеровский район.
 Воробьёвский сельсовет — Пензенская область, Шемышейский район.
 Воробьёвский сельсовет — Пермский край, Кочёвский район.
 Воробьёвский сельсовет — Смоленская область, Демидовский район.

Украина 

 Воробьёвский сельский совет — Черниговская область, Новгород-Северский район, упразднён в 2020 году.

Крым 

 Ворбьёвский сельский совет — Украина, Автономная Республика Крым, Сакский район, упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Воробьёвское сельское поселение.